Rajd Hiszpanii 2021 (56. RallyRACC Catalunya – Costa Daurada) – Rajd Hiszpanii rozgrywany w Hiszpanii od 14 do 17 października 2021 roku. Był jedenastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Rajd był rozgrywany na nawierzchni asfaltowej. Jego bazą było miasto Salou.

Lista startowa 
Poniższa lista startowa spośród 83 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej – OS17

Wyniki końcowe rajdu 
W klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage. W klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty są przyznawane za każdy wygrany OS.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 11 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa 
W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody „nie blokują” punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już „blokuje” punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej, jak i za odcinek Power Stage) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2 
Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3 
Do końcowej klasyfikacji liczone jest pięć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

Junior WRC 
W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

2021
Hiszpania
2021 w Hiszpanii